Hohenheim est un personnage du manga Fullmetal Alchemist

Hohenheim est le père d'Edward et Alphonse Elric, il a quitté sa famille peu de temps avant la mort de sa femme, Trisha. Les ressemblances entre le personnage du manga et celui de l'anime s'arrête, en grande partie, là. En effet, tant du point de vue des motivations de son départ que de son « retour », le personnage est grandement différent. Même si, psychologiquement, il est relativement le même, assez flâneur et tête en l'air, ceci tenant peut-être au fait de son grand âge lui conférant une sorte de « sagesse ».

Manga 
Hohenheim se définit comme un monstre, il semble être immortel même si cela n'est pas dit explicitement. (Il se fait tirer dessus à bout portant et pourtant, seuls ses vêtements sont abimés.)

Celui qui dirige les homonculus, se prénommant Père, lui ressemble énormément et la première réaction est de penser qu'ils sont la même personne mais les doutes sont levés lorsque Ed et Al se retrouvent dans le repère de Père et où ce dernier semble ravi qu'Hohenheim soit toujours en vie et qu'il ait eu des enfants.

Dans l'avant dernier chapitre, on apprend qu'Hohenheim était en fait un esclave de la ville de Xerxès. Il portait le numéro 23. Il travaillait dans les laboratoires et c'est là qu'il rencontra Père, qui était alors un Homonculus sous la forme d'un amas gazeux noir (ressemblant à Pride) dans une fiole. Père profitera de lui et en échange de son savoir, il demandera à Hohenheim de le mettre en relation avec le roi de Xerxès. Il propose au Roi de lui dévoiler le secret de la vie éternelle mais au lieu de la donner au roi, il s'en servira pour lui-même. Pour ce faire, un cercle de transmutation est nécessaire. Le principe du cercle de transmutation est de donner en sacrifice toutes les vies humaines présentes dans le cercle à l'être qui se trouve au milieu. En réalité, ce sont Hohenheim et l'homonculus qui se trouvaient au centre du cercle, et non le Roi de Xerxès, comme lui a fait croire le petit être gazeux. C'est donc dans cette logique que Van Hohenheim et l'homonculus reçoivent tous deux, la moitié du sacrifice.

Hohenheim est donc une Pierre Philosophale de forme humaine, comme Père. Il ne supporte pas de savoir qu'il possède les âmes de ses amis dans son corps. D'ailleurs, dans le tome 17, il prononce à voix haute une série de noms, sans doute ceux des anciens habitants de Xerxes, s'excuse en disant qu'il a encore besoin d'eux, puis plonge ses mains dans son corps pour en faire sortir des Pierres philosophales. 

On peut penser que c'est lui qui a appris aux habitants de Xing l'élixirologie.

Il a également soigné Izumi Curtis en utilisant le pouvoir de la Pierre pour raccommoder ses organes internes.

Quand il dira la vérité à ses enfants, ils refuseront d'utiliser leur père pour récupérer leurs corps d'origine, sachant qu'ils ne veulent pas utiliser des âmes humaines pour parvenir à leurs fins.

Anime

Fullmetal Alchemist 
Hohenheim a quitté sa femme (Trisha) et ses deux fils Edward et Alphonse car il voulait cacher la décomposition de son corps à sa femme.
Effectivement, Hohenheim le Lumineux fut, 400 ans plus tôt, l'amant de Dante avec laquelle il découvrit un moyen de prolonger son existence via l'utilisation de l'alchimie pour transférer son âme dans un corps plus jeune au moyen de la pierre philosophale, véritable catalyseur alchimique. Malheureusement, au fil des temps, l'âme se transmute de moins en moins bien dans les corps et ces derniers se mettent à pourrir de plus en plus tôt. C'est un personnage assez mystérieux, mentionné tôt dans la série mais qui n'y apparaît que dans les derniers épisodes. Il est aussi le créateur de l'Homonculus Envy qui est à la poursuite d'Edward et d'Alphonse. Envy est né à la suite de la transmutation manquée d'Hohenheim visant à faire revivre l'enfant mort d'un empoisonnement au mercure qu'il a eu avec Dante.

À la fin de la série, Hohenheim le Lumineux se retrouve de l'autre côté de la « porte de la Vérité » avec son fils. Ce nouveau monde dans lequel ils sont, n'est autre que le nôtre au début du , durant l'entre-deux-guerres. Quelques années plus tard, à Munich, il collabore avec les membres de la Société de Thule pour trouver un moyen de renvoyer Edward dans le monde de l'alchimie et il est également le concepteur de ses organes mécaniques remplaçants les automails de Winry. Ses collaborateurs finissent cependant par découvrir sa vraie nature et le maintiennent prisonnier pour contenir le dragon fraîchement capturé ; ce dragon n'étant autre qu'Envy transformé lors de son passage de la Porte. Au moment même où, à Armestris, Alphonse ouvre la porte en utilisant Wrath et Gluttony, il meurt broyé dans la mâchoire d'Envy provoquant ainsi l'ouverture complète de la Porte de ce côté-ci.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood 
Dans cette version, le personnage est pour ainsi dire identique au manga, Brotherhood se voulant être une adaptation fidèle du manga.

Anecdote 
Il semble que ce nom vienne du médecin et alchimiste suisse surnommé Paracelse. La ressemblance ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisque l'histoire de Fullmetal Alchemist se déroule dans les années 1910, Hohenheim a environ 400 ans, l'âge qu'aurait eu Paracelse à cette date. Le vrai nom de Paracelse est : Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim, le nom que voulait donner Père à l'esclave 23 (le futur Van Hohenheim), il raccourcit le nom en Van Hohenheim car c'était trop long.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Alchimiste de fiction
Centenaire de fiction
Esclave de fiction

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Van Hohenheim